Révérend TimTom
Timothy Thomas (hockey sur glace)